DSV Leoben (del nom en alemany Donawitzer Sport Verein), club de futbol de la ciutat de Leoben (Àustria)
 Col·legi Alemany de València (del nom en alemany Deutsche Schule Valencia), centre educatiu de sistema alemany amb seu a València
 DSV (empresa) (del nom en danès De Sammensluttede Vognmän), empresa de transports de Dinamarca
 Vehicle d'immersió profunda (del nom en anglès Deep-Submergence Vehicle), submarí tripulat dissenyat per a la immersió a la zona abissal
 SeaQuest DSV (del nom en anglès de l'anterior Deep-Submergence Vehicle), sèrie de televisió estatunidenca de ciència-ficció que transcorre en un submarí